Příjmení Minárik nosí více významných osobností:

 Ivan Minárik (* 1959) – slovenský fotbalový záložník
 Marek Minárik (* 1971) – slovenský baskytarista a textař
 Štefan Minárik (1902–1974) – slovenský a československý politik